wantij (oceanografie), de plek waar vloedstromen elkaar ontmoeten
Wantij (waterweg), een waterweg in Zuid-Holland
Wantijpark, een park in Dordrecht
Wantijpop, een popfestival in Dordrecht, in het Wantijpark